Harmonia Caelestis – cykl 55 kantat skomponowanych przez  Pála Esterházyego
 Harmonia caelestis – powieść Pétera Esterházyego z 2000